Parabathymyrus är ett släkte av fiskar. Parabathymyrus ingår i familjen havsålar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsålar
Parabathymyrus